Битка при Цюрих може да се отнася за:

 Първа битка при Цюрих
 Втора битка при Цюрих